Cogo bezeichnet:
 Cogo (Äquatorialguinea), Stadt in Äquatorialguinea

Personen:
 Margherita Cogo (* 1951), italienische Politikerin

Siehe auch:
 Kogo